Punisher – postać z komiksów, filmów i gier komputerowych

Filmy 
 Punisher – film z 1989 roku
 Punisher – film z 2004 roku
 Punisher: Strefa wojny – film z 2008 roku

Gry komputerowe 
 Punisher – gra arcade z 1993 roku
 Punisher – gra komputerowa z 2005 roku